Hybosoridae é uma família de coleópteros da superfamília Scarabaeoidea.

Subfamílias
 † Mimaphodiinae Nikolajev, 2007
 Anaidinae Nikolajev, 1996
 Ceratocanthinae Martínez, 1968
 Hybosorinae Erichson, 1847
 Liparochrinae Ocampo, 2006
 Pachyplectrinae Ocampo, 2006

Scarabaeoidea
Famílias de coleópteros